Lac-Simon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac-Simon (reservat), Québec, 
 Lac-Simon (kommun), Québec, Outaouais, 

Robotskapade Kanadaförgreningar